Alžběta Saská, plným jménem německy Prinzessin Maria Elisabeth Maximiliana Ludovika Amalie Franziska Sophia Leopoldine Anna Baptista Xaveria Nepomucena von Sachsen (4. února 1830 Drážďany – 14. srpna 1912 Stresa) byla rodem saská princezna.

Biografie

Původ, mládí 
Princezna Alžběta se narodila jako třetí dítě (druhá dcera) z devíti potomků vévody Jana Saského a jeho manželky Amálie Augusty Bavorské.

Manželství, potomci 
Ve svých dvaceti letech, 22. dubna roku 1850 se v Katedrále Nejsvětější Trojice v Drážďanech provdala za Ferdinanda, janovského vévodu, druhého syna sardinského panovníka Karla Alberta a jeho manželky Marie Terezy, toskánské princezny.
.
Z manželství Alžběty a Ferdinanda vzešli dva potomci, dcera a syn:

 Markéta Savojská (20. listopadu 1851 – 4. ledna 1926), ⚭ 1868 Umberto I. (14. března 1844 – 29. července 1900), italský král od roku 1878 až do své smrti
 Tomáš Savojsko-Janovský (6. února 1854 – 15. dubna 1931), vévoda janovský, ⚭ 1883 Isabela Marie Bavorská (31. srpna 1863 – 26. února 1924)

10. února roku 1855 roku Turínu Alžbětin manžel zemřel, zanechav ji ve věku 25 let vdovou. Již 4. října následujícího roku 1856, ještě před uplynutím doby oficiálního smutku Alžběta na zámku v Agliè u Turína uzavřela tajně nový nerovnorodý sňatek. Jejím manželem se stal italský šlechtic Niccolo Giuseppe Effisio, markýz Rapallo (1825–1882). To rozezlilo jejího švagra italského krále Viktora Emanuela I. natolik, že ji vykázal do exilu a vzdálil od ní její děti; až později s nimi mohla být v kontaktu. Z tohoto manželství, jež bývá popisováno jako nešťastné, se nenarodily žádné děti. Alžběta přežila i tohoto svého muže, který spáchal sebevraždu; její příčiny údajně spočívaly právě v jejich nešťastném manželství. Zemřela 14. srpna roku 1912 ve věku 82 let v lázních Stresa na Lago Maggiore.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p10352.htm#i103516

Wettinové (albertinská větev)
Savojští
Saské princezny
Narození v roce 1830
Narození 4. února
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1912
Úmrtí 14. srpna
Úmrtí ve Strese
Ženy